Женская сборная Франции по хоккею на траве — женская сборная по хоккею на траве, представляющая Францию на международной арене. Управляющим органом сборной выступает Федерация хоккея на траве Франции (, ).

Сборная занимает (по состоянию на 16 июня 2014) 25-е место в рейтинге Международной федерации хоккея на траве (FIH).

Результаты выступлений

Чемпионат мира 
 1974 — 7-е место
 1976 — 6-е место
 1978 — не участвовали
 1981 — 9-е место
 1983—2014 — не участвовали

Мировая лига 
 2012/13 — 35—37 места
 2014/15 —

Чемпионат Европы 
 1984 — 10-е место
 1987 — 10-е место
 1991 — 10-е место
 1995 — 7-е место
 1999 — 10-е место
 2003 — 8-е место
 2005 — 8-е место
 2007—2013 — не участвовали

Чемпионат мира по индорхоккею 
 2003 — 
 2007—2015 — не участвовали

Текущий состав 
Состав команды был заявлен для выступления на турнире 1-го раунда Мировой лиги по хоккею на траве среди женщин 2014/2015, прошедшем в сентябре 2014.

Главный тренер: Sophie Llobet

См. также 
 Мужская сборная Франции по хоккею на траве

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт Федерации хоккея на траве Франции

Франция
Хоккей на траве
Хоккей на траве во Франции